Náprstek je české příjmení. Ženskou variantou je Náprstková.

Známí nositelé příjmení 
 Anna Náprstková (1788–1873) – česká podnikatelka a filantropka, matka Vojtěcha a Ferdinanda
 Ferdinand Pravoslav Náprstek (1824–1887) – český mecenáš hudby a divadla, propagátor francouzské kultury, bratr Vojtěcha
 Jan Náprstek (1858–1935) – český politik, poslanec Říšské rady
 Josef Náprstek (1881–1931) – československý politik a poslanec
 Josefa Náprstková (1838–1907) – česká sběratelka a činitelka v ženském hnutí, manželka Vojtěcha
 Vojtěch Náprstek (1826–1894) – český vlastenec a národopisec, zakladatel Náprstkova muzea

Související články 
 Náprstek (nástroj)

Česká příjmení